Стиранка: — прізвище.

Відомі носії 
 Стиранка Марія (*1922) — канадійська малярка-акварелістка українського походження.
 Стиранка Мирослав Петрович (1910—1996) — український журналіст і політичний діяч.
 Стиранка Петро Михайлович (1924 — ?) — український військовик, діяч УПА, лицар Золотого хреста бойової заслуги УПА 2 класу.